Дым — крестьянский двор, хозяйство одной малой или реже большой (неразделившейся) семьи, а также единица налогообложения в Великом княжестве Литовском в XIV—XVIII веках. Дым представлял собой комплекс хозяйственных построек, жилого дома, различных сельхозугодий, домашней скотины и сельскохозяйственного инвентаря. Дворы мещан также назывались дымами.

В Киевской Руси дым служил единицей обложения данью. Размер выплачиваемой дани зависел от количество печных труб в одном хозяйстве: чем печных труб больше, тем выше размер дани с хозяйства.

Подымную подать активно собирали и в России до середины XVI века, когда Иван IV Грозный в рамках налоговой реформы заменил подымную подать на более справедливую посошную подать.

Литература 
 
 
 
 Темушев С. Н. «Белая веверица от дыма»: к вопросу о предыстории формирования налогово-даннических отношений в Древней Руси // Веснік БДУ. Серыя 3. — 2011. — № 1. — С. 21—26

История налогообложения
Экономика Древней Руси
Экономика Русского государства
Экономика Великого княжества Литовского‎